Magenta (color), to de color proper al fúcsia, al rosa i al lila
 Magenta (Marne), municipi al departament del Marne (regió del Gran Est, França)
 Magenta (Milà), municipi a la ciutat metropolitana de Milà (regió de Llombardia, Itàlia)
 Batalla de Magenta batalla de la segona guerra de la independència italiana que va tenir lloc el 1859 prop de la ciutat de Magenta